Список штатів Бразилії за населенням, за оцінками станом на серпень 2017 року (Бразильський Інститут Географії та Статистики, World Population Prospects від ООН).

Список

Регіони

Див. також 

 Штати Бразилії
 Адміністративний поділ Бразилії

Примітки 

Штати Бразилії
Списки:Бразилія
Населення Бразилії